Le Masters de Paris-Bercy 2004 s'est tenu du  novembre au  au Palais omnisports de Paris-Bercy à Paris. C'est un tournoi de l'ATP World Tour de la saison 2004 de l'ATP. C'est la  de ce Masters Series joué indoor, sur du synthétique. Le Russe Marat Safin bat le Tchèque Radek Štěpánek en finale.

Résultats en simple

Faits marquants 

 Le numéro 1 mondial Roger Federer est contraint de renoncer à participer au tournoi pour une blessure à la cuisse peu avant l'Open de Bâle.
 En plus de cette absence de marque, le tournoi souffre de plusieurs forfaits parmi ses têtes de série. David Nalbandian (blessure au genou gauche), Joachim Johansson (virus) et Carlos Moyà (blessure à l'épaule) sont ainsi remplacés par Davide Sanguinetti, Mariano Zabaleta et Xavier Malisse. De même, Andre Agassi se retire pour une blessure à la hanche et est remplacé par Victor Hănescu.
 Marat Safin remporte son troisième titre à Paris ce qui constitue à l’époque le record de titres dans ce tournoi avec Boris Becker (qui a gagné deux de ses titres avant la création des Masters Series en 1990). Ce record a été battu plus tard par Novak Djokovic (5 titres).

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Tableau final

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Paris-Bercy
ATP 2004
Tennis en France en 2004
Sport en novembre 2004